Ненапряжённый неогублённый (неогу́бленный) гласный среднего ряда верхнего подъёма — гласный звук, существующий в некоторых языках мира. В алфавите МФА может обозначаться символом  — средний ряд звука
ɪ, или же символом  — ненапряжённой версией звука ) — неогубленного гласного среднего ряда верхнего подъёма. Иногда также  или .

Примеры

Примечания 

Гласные среднего ряда
Гласные верхнего подъёма
Ненапряжённые гласные
Неогублённые гласные